A Copa Brasil Central de Rugby 2010 (conhecida também como Pequi Nations) é uma competição que envolve clubes brasileiros dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e do Distrito Federal. 

Os clubes que vão participar da competição são os seguintes: 

  Brasília Rugby - Brasília
  Cuiabá Rugby Club - Cuiabá
  Campo Grande Rugby Clube - Campo Grande
  Goiânia Rugby Clube - Goiânia
  Uberlândia  Rugby  Clube - Uberlândia
  Uberlândia Rugby Leopardos - Uberlândia

Tabela 

As equipes se enfrentam em turno único. O clube que somar mais pontos conquista o título da competição. 

Abaixo, os jogos do campeonato: 

Copa Brasil Central de Rugby
Rugby de 2010 no Brasil